mini|hochkant=1.2|
Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011 fand am 27. und 28. August 2011 im Daegu-Stadion der südkoreanischen Stadt Daegu statt.

In diesem Wettbewerb erzielten die US-amerikanischen Zehnkämpfer einen Doppelsieg. Weltmeister wurde Titelverteidiger Trey Hardee. Er gewann vor Ashton Eaton. Bronze ging an den kubanischen Vizeweltmeister von 2009 und Olympiadritten von 2008 Leonel Suárez.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es wurden zwei Landesrekorde aufgestellt:
 8256 P – Mihail Dudaš, Serbien
 7860 P – Kim Kun-woo, Südkorea

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.

Zeitplan 
Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in Daegu.

Ergebnisse

100 m

Weitsprung

Kugelstoßen

Hochsprung

400 m

110 m Hürden

Diskuswurf

Stabhochsprung

Speerwurf

1500 m

Endstand 
27./28. August 2011

Titelverteidiger Trey Hardee setzte sich bei der siebten Disziplin, dem Diskuswurf, an die Spitze und baute mit der vorletzten Disziplin, dem Speerwurf, seinen Vorsprung aus. Ashton Eaton verdrängte im abschließenden 1500-Meter-Lauf Leonel Suárez vom Silberrang.

Videolinks 
 Decathlon Javelin Throw Highlights 2011 IAAF World Championships Daegu, youtube.com, abgerufen am 1. Januar 2021
 Daegu 2011 Competition: Decathlon Day 1 Part 1, youtube.com, abgerufen am 1. Januar 2021
 Daegu 2011 Competition: Decathlon Day 1 Part 2, youtube.com, abgerufen am 1. Januar 2021
 Daegu 2011 Competition: Decathlon Day 2 Part 1, youtube.com, abgerufen am 1. Januar 2021
 Daegu 2011 Competition: Decathlon Day 2, youtube.com, abgerufen am 1. Januar 2021

Weblinks 
 World Championships Daegu, Men Decathlon auf der Website der IAAF (englisch), abgerufen am 1. Januar 2021
 Men Decathlon Athletics XIII World Championship 2011 Daegu (KOR) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 1. Januar 2021
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Decathlon, Daegu 2011, S. 212f (PDF; 10,3 MB), englisch, abgerufen am 1. Januar 2021

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf der Manner